Honey může být:

 Honey (píseň) – píseň Mobyho
 Honey Rose (* 1988) – indická herečka
 Honey Cocaine (* 1992) – kanadská rapperka
 Honey (kryptoměna)

Externí odkazy